Kalinić (en serbe : Калинић) est un nom de famille serbo-croate notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1956), joueur puis entraîneur de football yougoslave puis croate ;
 Lovre Kalinić (né en 1990), footballeur croate ;
 
 Nikola Kalinić (né en 1988), footballeur croate ;
 Nikola Kalinić (né en 1991), joueur de basket-ball serbe ;
  (né en 1959), homme politique et écrivain croate ;
 Sretko Kalinić (né en 1974), tueur de masse yougoslave puis serbe ;
  (né en 1958), pongiste yougoslave.

Notes et références 

Homonymie de patronyme serbe
Homonymie de patronyme croate